Miejscowości w Rosji
 Zaozierje – dieriewnia w wołoscie Pożeriewickaja (osiedle wiejskie) rejonu diedowiczskiego w obwodzie pskowskim
 Zaozierje – dieriewnia w wołoscie Pożeriewickaja rejonu diedowiczskiego w obwodzie pskowskim
 Zaozierje – dieriewnia w osiedlu wiejskim Pieriewołoczskoje rejonu rudniańskiego w obwodzie smoleńskim
 Zaozierje – dieriewnia w osiedlu wiejskim Zaborjewskoje rejonu diemidowskiego w obwodzie smoleńskim

 Zobacz też
 Zajezierze
 Zajeziorze